HD 23356, так же известная как HIP 17420 — звезда в южном созвездии Эридан. HD 23356 имеет видимую звёздную величину +7,08m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом только на истинно-тёмном небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли.

Звезда наблюдается южнее 71° с. ш.. Таким образом, звезда видна южнее архипелага Новая Земля, южнее островов Виктория, Баффинова Земля (Канада), южнее фьорда Уманак-фьорд и южнее острова Ян-Майен, то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей. Лучшее время для наблюдения — ноябрь.

Средняя пространственная скорость HD 23356 имеет компоненты (U, V, W)=(−30.5, −14.8, −4.6), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется против галактического вращения) и W= (движется в направлении галактического южного полюса). HD 23356 движется весьма быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость практически равна , что в более чем в 2 раза быстрее скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. По небосводу звезда движется на северо-восток.

Галактическая орбита HD 23356 находится на расстоянии от  до  от центра Галактики. Звезда приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда она светила с яркостью до 6,24m, то есть с яркостью, с которой сейчас светят, например, звезды HR 7578 или V538 Возничего.

Свойства звезды 
HD 23356 — карлик спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный оранжевый цвет звезды спектрального класса K.

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть в два раза больше, чем на Солнце (). Радиус звезды измерен напрямую во время миссии Gaia и он оказался равен . Масса звезды напрямую не измерена, но, из теории звёздной эволюции извезтно, что её масса звезды спектрального класса спектрального класса  равна .

Светимость звезды также измерена напрямую во время миссии Gaia и она оказалась равна . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно в ту точку, которая находится на полпути между Меркурием (чей радиус орбиты равен ) и Венерой (чей радиус орбиты равен ). Причём с такого расстояния HD 23356 выглядела бы на 42 % больше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,71° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, но HD 23356 имеет значение металличности равную 67,6 % от солнечного значения. HD 23356 имеет прогнозируемую скорость вращения почти в 2 раза выше солнечной и она равна , что даёт период вращения звезды — 16,5 дня.

Возраст звезды HD 23356 — определяемый по рентгеновской активности звезды равен . Предполагая, что эволюция жизни на углеродной основе, носит универсальный характер и полагая, что космосе действуют те же законы, что и на Земле, можно сказать, что на планете аналогичной Земле у HD 23356 эволюция находится на стадии архея, а более конкретно на стадии мезоархея то есть на планете существует океан, который имеет зеленоватый цвет за счёт высокой концентрации растворённого двухвалентного железа, а также он отличался высокой солёностью и температурой. На планете начали формироваться археи и бактерии, также существуют цианобактерии, и уже мог начаться оксигенный фотосинтез.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение HD 23356

Объекты HD и HDE
Объекты HIP